Коплино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коплино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Коплино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.